Бревард има више значења:
 Округ Бревард (Флорида)
 Бревард (Северна Каролина)